ТЦИ — многозначная аббревиатура:
 ТЦИ — территориальный центр информатизации
 ТЦИ — Техникум циркового искусства (ныне: Государственное училище циркового и эстрадного искусства)
 ТЦИ — Технический Центр Интернет (ТЦИ)

См. также 
  — аббревиатура латиницей